Spätentwickler steht für:
 eine Person mit einer Form der Pubertas tarda, einer verzögerten Entwicklung der Pubertät
 Spätentwickler (Entwicklungspsychologie), veraltete Bezeichnung für eine Person mit verzögerter seelisch-geistiger Entwicklung
 Late bloomer (engl. sinngemäß eher "Spätberufener" oder "Spätzünder"), ein vor allem im angelsächsischen Kulturraum verbreiteter Begriff für Menschen, bei denen sich bestimmte Fähigkeiten erst spät entwickeln